Großwaltersdorf steht für:
 Großwaltersdorf, Ortsteil der Gemeinde Eppendorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Olchowatka (Kaliningrad), deutsch Großwaltersdorf, Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Velká Střelná, deutsch Groß Waltersdorf, Wüstung im Okres Olomouc, Tschechien